Мартіна Хінгіс і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли титул, перемігши у фіналі пару Маріан де Свардт і Олена Татаркова з рахунком 5–7, 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Swisscom Challenge 1998 Doubles Draw 

Zurich Open
Тур WTA 1998